San José de los Llanos puede referirse a:

España
 San José de Los Llanos, Tenerife.
México
 San José de los Llanos, Choix, Sinaloa.
 San José de los Llanos, Mazatán, Chiapas.
 San José de los Llanos, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.
República Dominicana
 San José de Los Llanos, San Pedro de Macorís.
Venezuela
 San José de Los Llanos, Táchira.